Ortonville (Michigan)
Ortonville (Minnesota)

Desambiguações de topônimos